Existuje více nositelů příjmení Šmok

 Ján Šmok (1921–1997) – český fotograf slovenského původu
 Miroslav Šmok (1911–2002) – český a československý politik, poúnorový ministr a poslanec KSČ
 Pavel Šmok (1927–2016) – český tanečník, režisér, choreograf a taneční pedagog

Česká příjmení